Blackout est un personnage de l'univers de fiction Transformers.

Transformers, série originale 

Blackout est un decepticon aux méthodes de combat brutales et militaires, obéissant aux ordres de Barricade.

Transformers (film) 
Blackout est le premier Transformers à l'écran dans le film Transformers. Il se transforme en un hélicoptère Sikorsky MH-53 Pave Low. Son arme est son rotor de queue, qui devient en mode robot une sorte de paquetage détachable et transformable en scie-hélice circulaire géante, qui se trouve au-dessus de sa tête.

Blackout est l'un des plus grands Decepticons derrière Devastator et Demolisher. Il est également le plus grand robot du premier film, sa taille dépasse même celle de Megatron et d'Optimus Prime. 

Il apparais pour la première fois lorsqu'il arrive en mode véhicule sur une bas américaine au Qatar, avant de se transformer et de tout détruire. Après son échec de piratage, il lâche Scorponock afin d'achever les survivants. 

A Mission City, lors du combat entre Optimus Prime et Megatron, Blackout se prépare à aller aider son chef mais il se fait tuer par Lennox et des F-22. Mais il reste un personnage clé dans l'histoire car c'est lui qui la lance. Son corps fut jeté dans l'abysse Laurenssien avec Bonecrusher, Brawl et Megatron.

Transformers 2 : La Revanche  
Blackout est ressuscité hors de l'écran par Scalpel avec Bonecrusher et Brawl, mais Blackout porte cette fois le nom de Grindor. Il possède le même corps et les mêmes armes mais Grindor est plus gros. Il apparais pour la première fois lorsqu'il capture Sam, Mikaela et Léo avant de les livrer a Megatron. Il aide ensuite Megatron et Starscream à combattre Optimus dans une forêt. Mais le chef Autobot lui coupe le bras droit avant de le décapiter.

Transformers: Animated 
Blackout apparait pour la première fois dans l'épisode Porte stellaire. L'équipe Decepticon de Strika était en train de combattre l'équipe  sécurité des portes stellaires. Blackout arrive dans la bataille et endommage la porte stellaire (ce qui prouve qu'il ne contrôle pas sa force). La garde d'élite arrive et ils leur font croire que Mégatron a ordonné le retrait. Il ne réapparait plus après. Blackout se transforme en vaisseau d'assaut cybertronien, qui ressemble à un hélicoptère géant. Comme il n'y a pas de saison 4, son sort final est inconnu.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transformers
 Decepticons

Decepticons